Il doppio del Tennis Channel Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo, ma Julien Benneteau e Michaël Llodra li hanno battuti in finale 6–4, 4–6, 10–8.

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
  Jonas Björkman /  Kevin Ullyett  (semifinali)

  Julien Benneteau /  Michaël Llodra (campioni) 
   Marcelo Melo /  André Sá (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Tennis Channel Open 2008
ATP Tour 2008